Municipio de Michigan puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
Municipio de Michigan (condado de Grand Forks, Dakota del Norte)
Municipio de Michigan (condado de Nelson, Dakota del Norte)
Municipio de Michigan (condado de Clinton, Indiana)
Municipio de Michigan (condado de LaPorte, Indiana)
Municipio de Michigan (condado de Scott, Kansas)
Municipio de Michigan (condado de Valley, Nebraska)

Toponimia de Estados Unidos